Чемпіонат Угорщини з футболу 1967 — 65-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Раба взяв участь у Кубку володарів кубків 1968—1969 як переможець Кубку Угорщини 1967.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1967
Угорщина
1967 в угорському спорті